Santai bezeichnet:

 Santai (三台县), Kris der Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Santai (Anxin) (三台镇), Großgemeinde im Kreis Anxin in der chinesischen Provinz Hebei
 Santai (Jimsar) (三台镇), Großgemeinde im Kreis Jimsar im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Santai (Dayao) (三台乡), Gemeinde im Kreis Dayao in der chinesischen Provinz Yunnan
 Santai (Wafang) (三台满族乡), Nationalitätengemeinde der Manchu in der Stadt Wafang in der chinesischen Provinz Liaoning